Oberhausbach steht für:

 Oberhausbach (Baierbach), Ortsteil der Gemeinde Baierbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Oberhausbach (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Oberhausbach (Schwarzach), Bach in der Gemeinde St. Jakob in Defereggen (Bezirk Lienz)